Alekovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Alekovo (distrikt i Bulgarien, Silistra), obsjtina Alfatar, 
 Alekovo (distrikt i Bulgarien, Veliko Tarnovo), Obsjtina Svisjtov, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar